Sérgio Rodrigues (designer)
 Sérgio Rodrigues (escritor)
 Sérgio Rodrigues (nadador)
Ou ainda:
 Sergio Rodríguez

Desambiguação